Рэй Фишер (; род. 8 сентября 1987, Балтимор, Мэрилэнд, США) — американский актёр, наиболее известный по роли Виктора Стоуна / Киборга в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

Ранние годы 
Фишер родился в Балтиморе, Мэриленд, и вырос в Лонсайде, Нью-Джерси. Его воспитывали мама и бабушка. Он посещал среднюю школу Haddon Heights High School, во время обучения в которой занимался актёрским мастерством и пел в церковном хоре. После окончания школы Фишер поступил в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке.

Карьера 
В начале своей карьеры Фишер начал выступать в Шекспировском театре Нью-Джерси. В 2008 году он получил роль Тома Робинсона в постановке «Убить пересмешника, а в 2009 году Фишер играл в пьесе Уильяма Шекспира «Макбет». В 2013 году Фишер сыграл Мухаммед Али в офф-бродвейской постановке Fetch Clay, Make Manв театре New York Theatre Workshop. Для этой роли ему пришлось заниматься серьёзными физическими нагрузками, чтобы набрать мышечную массу.

В 2016 году Фишер сыграл роль супергероя Виктора Стоуна / Киборга в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а в 2017 году повторил эту роль в фильме «Лига справедливости». В 2019 году он сыграл одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Настоящий детектив».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1987 году